Гудима — фамилия.

Известные носители:
 Гудима, Александр Васильевич (род. 1950) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Гудима, Алексей Степанович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 8686; 26 ноября 1851.
 Гудима, Василий Васильевич (1826—1877) — полковник, командир батареи 16-й артиллерийской бригады, герой Венгерской войны, участник подавления Польского восстания и русско-турецкой войны.
 Гудима, Егор Васильевич (1812—1870) — педагог Российской империи.
 Гудима, Игнатий Филиппович (1882—1941) — священник, проповедник православия на Галичине, жертва австрийского и немецкого террора.
 Гудима, Павел Степанович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 8504; 26 ноября 1850.
 Гудима, Тамара Михайловна (1936—2021) — государственный деятель.